Szekrényessy Margit (1854–1932) író
 Szekrényessy Margit (1914–2007) nyelvész